I comuni della Valle di Cagayan sono 93; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Batanes

Provincia di Cagayan

Provincia di Isabela

Provincia di Nueva Vizcaya

Provincia di Quirino

Collegamenti esterni

Valle di Cagayan